

Antropologia 
 Polacchi – gruppo etnico
 Polacchi americani
 Polacchi in Islanda
 Polacchi in Italia
 Polacchi di Romania

Persone 
 Alberto Polacchi (1973) – skeletonista italiano
 Luigi Polacchi (1894-1988) – poeta e scrittore italiano
 Mario Polacchi, nato Mario Polak (1919-...) – calciatore italiano

Teatro 
 I polacchi – opera teatrale di Carmelo Bene del 1963, rielaborazione di Ubu re di Alfred Jarry
 I Polacchi – opera teatrale di Marco Martinelli del 1998, rielaborazione di Ubu re di Alfred Jarry